Jana Mrákotová (ur. 24 lipca 1999 w Jabloncu nad Nysą) – czeska skoczkini narciarska. Uczestniczka mistrzostw świata seniorów (2017) oraz juniorów (2015, 2017 i 2018). Medalistka zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2015).

W sierpniu 2014 zadebiutowała w Alpen Cup. Na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2015 zdobyła brązowy medal w konkursie drużyn mieszanych. Indywidualnie zajęła 8. pozycję. W trzech występach na mistrzostwach świata juniorów najlepsze wyniki osiągnęła w pierwszym starcie, w 2015 roku, zajmując 29. miejsce indywidualnie i 6. w drużynie. Na Mistrzostwach Świata 2017 zajęła 35. miejsce w kwalifikacjach, nie uzyskując awansu do konkursu głównego. Raz wystąpiła w konkursie głównym Pucharu Świata – 25 marca 2018 w Oberstdorfie zajęła 33. pozycję.

W październiku 2018 ogłosiła zakończenie kariery sportowej.

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Czeskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1999
Ludzie urodzeni w Jabloncu nad Nysą